Вертхаймер (Wertheimer):
 Макс Вертхаймер
 Награда на Егон Рансхофен-Вертхаймер